Piirainen ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Piirainen (1943–2017), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Ilpo Tapani Piirainen (1941–2012), finnischer Germanist und Hochschullehrer